Ribamar kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 São José de Ribamar, ort, Maranhão,

Portugal 

 Ribamar (freguesia i Portugal), Lissabon, Lourinhã, 

Robotskapade Brasilienförgreningar
Robotskapade Portugalförgreningar